Pic Negre kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Pic Negre, La Massana, bergstopp, 
 Pic Negre, Andorra la Vella, bergstopp,